Демья́новка — деревня в Блужском сельсовете Пуховичского районе Минской области Белоруссии.

Известна с конца XIX века. Название деревни происходит от имени Демьян.

Демография 
Согласно переписи населения 1897 года, в Демьяновке было 16 дворов, проживало 54 мужчины и 56 женщин.

Согласно переписи населения 2007 года, в Демьяновке постоянно проживало 39 человек.. В 2010 году 40 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Пуховичского района